Брейк може да се отнася за:
 брейк, термин в снукъра
 брейк данс, вид улични танци
 шутинг брейк, вид автомобилна каросерия